Dubyschtsche (ukrainisch ; russische Entsprechung Dubischtsche/Дубище) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Wolyn, Rajon Iwanytschi, siehe Dubyschtsche

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Krassyliw, siehe Dubyschtsche (Krassyliw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Dubyschtsche (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kiwerzi, siehe Dubyschtsche (Kiwerzi)